Склад збірної СРСР на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше…СРСР
СРСР 1990